Сілій Італік, Тібе́рій Ка́цій Аско́ній Сі́лій Іта́лік (28 — 103) — давньоримський поет та політик часів ранньої Римської імперії. 
 Публій Бебій Італік (д/н — після 90) — політичний діяч Римської імперії, поет. 
 Марк Стацій Пріск Ліциній Італік (лат. Marcus Statius Priscus Licinius Italicus; ? —164) — державний та військовий діяч Римської імперії.